Danville es un topónimo que puede hacer referencia a varios lugares:

Canadá 
 Danville, en la provincia de Quebec.

Estados Unidos 
 Danville, en el estado de Alabama.
 Danville, en Arkansas.
 Danville, en California.
 Danville, en Georgia.
 Danville, en Illinois.
 Danville, en Indiana.
 Danville, en Iowa.
 Danville, en Kansas.
 Danville, en Kentucky.
 Danville, en Nuevo Hampshire.
 Danville, en Ohio.
 Danville, en Pensilvania.
 Danville, en Vermont.
 Danville, en Virginia.
 Danville, en Virginia Occidental.